Ibrahim Al-Helwah (18 de agosto de 1972) é um ex-futebolista saudita, que atuava como goleiro.

Carreira
Al-Helwah jogou em um único clube durante toda a carreira: o Al-Riyadh, mas seu período na agremiação é incerto.

Seleção Saudita
Convocado pelo treinador argentino Jorge Solari para a Copa de 1994, a primeira da história da Seleção Saudita de Futebol, Al-Helwah esteve nas quatro partidas dos Falcões nos EUA, mas como segundo reserva de Mohammad Al-Deayea.

A Copa de 1994 foi também a única competição disputada por Al-Helwah, que não seria mais convocado depois do torneio.

Ligações externas
 Perifl em Ogol

Futebolistas da Arábia Saudita
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Seleção Saudita de Futebol